Antonio Giosafatti
Giuseppe Giosafatti
Lazzaro Giosafatti
Lorenzo Giosafatti
Pietro Giosafatti
Silvio Giosafatti
Ventura Giosafatti

Collegamenti esterni

Voce sulla famiglia